Skjervøy puede hacer referencia a:
 Skjervøy, municipio de la provincia noruega de Troms.
 Skjervøy, centro administrativo de dicho municipio.